Сан Мартин Итунјосо има више значења:

 Општина Сан Мартин Итунјосо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мартин Итунјосо (Сан Мартин Итунјосо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику